Saurolophini — триба птахотазових динозаврів родини Гадрозаврові (Hadrosauridae), що існували у кінці крейдового періоду, 75.5–66 млн років тому.

Філогенія 

Зв'язки згідно Ramírez-Velasco (2022):

Примітки 

Гадрозаврові
Триби тварин